Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Mężczyzn 2022 – dwunaste mistrzostwa Afryki w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Africa mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w ugandyjskim mieście Kampala w dniach 23–24 kwietnia 2022 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do innych zawodów, w tym do Pucharu Świata 2022.

W turnieju zagwarantowany udział miała czołowa szóstka poprzedniej edycji, a o pozostałe osiem miejsc zostały rozegrane cztery regionalne turnieje eliminacyjne z awansem dla czołowej dwójki każdego z nich – zostały one rozegrane w listopadzie i grudniu 2021 roku, styczniu i marcu. W fazie wstępnej reprezentacje rywalizowały w siedmiu parach ustalonych według wcześniejszego rozstawienia. Siedmiu zwycięzców meczów fazy wstępnej oraz zespół, który przegrał najmniejszą różnicą punktów rywalizowało następnie systemem kołowym podzielone na dwie czterozespołowe grupy o awans do półfinałów, pozostała szóstka zaś – w dwóch trzyzespołowych grupach – walczyła o miejsca 9–14. Z powodu deszczu w drugim dniu nie rozegrano spotkań fazy pucharowej o miejsca 7–14.

W mistrzostwach zwyciężyła Uganda, która dodatkowo wraz z Zambią uzyskała awans na Igrzyska Wspólnoty Narodów 2022. Medaliści zawodów zdobyli zaś kwalifikację do turnieju finałowego Pucharu Świata 2022.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecz o miejsca 5–6

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Africa 

Mistrzostwa Afryki w rugby 7
2022 w rugby union
2022 w Afryce
Uganda w XXI wieku
Rugby union w Ugandzie
Sport w Kampali